Трусовка — название населённых пунктов в России:
 Трусовка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Трусовка — деревня в Омском районе Омской области.
 Трусовка — деревня в Пыталовском районе Псковской области.